Ivan je lahko:
 Ivan, ime
 Ivan Dolac (Hrvaška)
 Ivan Krndelj (Bosna in Hercegovina)
 Ivan Kula (Srbija)
 Ivan vhodni portal pri mošeji; pravokotna dvorana ali prostor, običajno obokan, s treh strani obzidan, z enim koncem popolnoma odprtim.